Dix-Sept-Mars ou XVII-Mars ou 17-Mars, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

17 mars,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

Les principaux événements commémorés au travers de ces odonymes sont :

En France,
 
 Le , pendant la seconde Guerre mondiale :
 Ralliement de la Guyane à la France libre et interruption de la relégation au bagne de Cayenne.
 Le , vers la fin de la seconde Guerre mondiale : 
 Explosion accidentelle de plusieurs mines anti-char, qui tue 15 personnes à Saint-Brevin-les-Pins et Saint-Père-en-Retz en Loire-Atlantique.
 Libération définitive de Reichshoffen, dans le Bas-Rhin.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième :

Graphies en langue étrangère 

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En espagnol, « 17 de Marzo » ou « Diecisiete de Marzo »
 Au Mexique : événements non connus
 « (Calle) 17 de Marzo », à , municipio (commune) de , dans l'État de Puebla.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
17